Lipscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Drużyna – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Grabie – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Janina – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Kościesza-Kuszaba – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Lipscy herbu własnego – polski ród szlachecki